AVS (televisiezender), een Oost-Vlaamse regionale televisiezender
AVS (Advanced Visualization Studio), een Winamp plug-in voor visualisatie van muziek
Alpenverein Südtirol (AVS)
Antivirussoftware
AVS-Germinal, een voetbalclub uit Rotterdam